Tunah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tunah, administrativ by, Jawa Timur,

Iran 

 Tūnah, ort, Khorasan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar